

Događaji
 Menahem postaje kralj Izraela nakon ubojstva kralja Šaluma (prema nekim izvorima 742. pr. Kr.).

Rođenja

Smrti